Orefice est un nom de famille signifiant orfèvre en italien, porté notamment par les personnes suivantes :
 Antonio Orefice (?-?), compositeur italien ;
 Anastasio Orefice (?-1728), compositeur italien ;
  (1848-1889), compositeur italien ;
 Giacomo Orefice (1865-1922), compositeur italien ;
  (1924-1998), journaliste italien ;
 Carmen Dell'Orefice (1931-), actrice et modèle de mode américaine.

Patronyme italien